Le Challenge de France 2013 est la  de cette compétition réunissant les 8 équipes participant au championnat de France de Division 1.

Il est qualificatif pour la Coupe d'Europe et se déroule à Paris.

L’édition 2013 est marquée par le  de la compétition et l'évolution de la phase de poule du format round robin à double élimination modifié pour rehausser l'intensité du Challenge.

Rouen, déjà vainqueur en 2011, et en 2012, conserve son titre, le  dans la compétition, avec une victoire 9-7 sur Sénart en finale.

Formule de la compétition 
Les équipes sont réparties en deux poules de quatre et se disputent une place en finale au format double élimination modifié. Les vainqueurs de chaque poule se retrouvent en finale pour le titre et une place en Coupe d'Europe.

Équipes participantes 
Ce sont les 8 équipes de la Division 1 2013. Les équipes des Pôles France Rouen et Toulouse sont représentées par l’Équipe de France 18U.

Poules

Poule A

Poule B

Finale

Match pour la

Finale

Classement Final

Récompenses individuelles 
Voici les joueurs récompensés à l'issue de la compétition:
 Meilleur Frappeur : Roland Merino (Sénart)
 Meilleur Lanceur : Keino Perez (Rouen)
 MVP : Boris Marche (Rouen)

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel de la FFBS
 Résultats 

Challenge de France de baseball
France
Sport en France en mai 2013
Sport à Paris en 2013